Le nom Laterza peut désigner :

 Laterza, une maison d'édition italienne
 Laterza, une commune italienne